Jan Martínez Franchi (ur. 28 stycznia 1998 w Buenos Aires) – argentyński siatkarz, grający na pozycji przyjmującego, reprezentant Argentyny.

Jan pochodzi ze sportowej rodziny – jest synem Eduarda Estebana Martíneza, reprezentanta Argentyny w siatkówce, czterokrotnego olimpijczyka, brązowego medalisty Igrzysk w Seulu (1988) i Mistrzostw Świata (1982). Występy w kadrze narodowej na swoim koncie ma również siostra o imieniu Morena. Jego siostra w sezonie 2016/2017 reprezentowała barwy Budowlanych Toruń.

Sukcesy klubowe 
Puchar ACLAV:
  2017
Liga argentyńska:
  2019
Liga belgijska:
  2021
  2022

Sukcesy reprezentacyjne 
Mistrzostwa Świata Kadetów:
  2015
Mistrzostwa Ameryki Południowej Juniorów:
  2016
Mistrzostwa Świata U-23:
  2017
Puchar Panamerykański:
  2018
Igrzyska Panamerykańskie:
  2019
Mistrzostwa Ameryki Południowej:
  2019, 2021

Nagrody indywidualne 
 2015: Najlepszy przyjmujący Mistrzostw Świata Kadetów
 2016: MVP Mistrzostw Ameryki Południowej Juniorów

Statystyki zawodnika 
 Stan na dzień 14.03.2023 po rozegraniu 27. kolejki PlusLigi (2022/2023)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
 profil aclav.com 
  
 profil volleybox.net 

Urodzeni w 1998
Ludzie urodzeni w Buenos Aires
Argentyńscy siatkarze
Siatkarze Noliko Maaseik
Siatkarze Trefla Gdańsk